Julia Dietze – attrice tedesca
 Marcus Conrad Dietze – architetto e scultore tedesco
 Tina Dietze – canoista tedesca